Magnet () может означать:
 Magnet (Эвен Йохансен; род. 1970) — норвежский певец, поэт, композитор и музыкальный продюсер.
 Magnet-ссылка — URI-схема.

См. также 
 Магнит (значения)